Піонтковський Андрій Андрійович (1898-1973) — радянський юрист, заслужений діяч науки РРФСР, член-кореспондент АН СРСР.
 Піонтковський Андрій Андрійович (народився 30 червня 1940) — російський політолог.
 Піонтковський Андрій Антонович (1862—1915/16)  — російський вчений-криміналіст, професор Новоросійського та Казанського університетів.
 Піонтковський Іван Миколайович (1878 — після 1918) — російський, пізніше український військовий діяч. Генерал-хорунжий збройних сил Української Держави.
 Піонтковський Казимир Антонович (1903—1938) — український футболіст, півзахисник.
 Піонтковський Олексій Августович (1884—1918)  — більшовицький діяч, член ВУЦВК.
 Піонтковський Юліан Іванович (13 (25) лютого 1896 — 27 квітня 1940) - радянський льотчик-випробувач

Див. також 
 Юзеф Пйонтковський (1874 — після 1939)  — архітектор.
Прізвища